Baklås kan syfta på:

 Baklås (lås) – något som kan hända ett lås
Baklås (datavetenskap) – inom datavetenskapen processerna väntar på varandra

Se även
 Dödläge